Weinstein puede estar vinculado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Jacqueline Weinstein (1948-), ingeniera comercial chilena y política del Partido por la Democracia.
 Harvey Weinstein (1952-), productor de cine estadounidense .
 José Weinstein (1959-), sociólogo, investigador, consultor, y político chileno.
 Josh Weinstein (1966-), guionista de televisión estadounidense.
 Nathanael West (1903-1940), novelista, dramaturgo y escritor satírico estadounidense.

Miscelánea 
 When You Wish Upon a Weinstein, vigesimosegundo y último episodio de la tercera temporada de la serie Padre de familia.